China Euro Vehicle Technology AB, förkortat CEVT, är ett tekniskt forsknings- och utvecklingsföretag som ägs av kinesiska Geely Automobile. Bolaget har sitt säte på Lindholmen Science Park i Göteborg där man i januari 2020 har öppnat Geely Innovation Centre som ska ha 3500 arbetsplatser i ett nytt byggnadskomplex.

Verksamhet
CEVT utvecklar ny teknik åt ägarens bilmärken Geely, Volvo, Lynk & Co och Lotus. Bland annat utvecklar man bottenplattan CMA till Lynk & Co och Volvos nya CUV 40-serie samt med hybridteknik till Geely.

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats

Zhejiang Geely Holding Group
Företag bildade 2013
Företag i Göteborgs kommun
Lindholmen